Kappelen ist der Name folgender Orte:
 Kappelen BE, Gemeinde im Verwaltungskreis Seeland des Kantons Bern, Schweiz
 Kappelen (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich

Siehe auch:
 Cappelen
 Kappel
 Kappeln (Begriffsklärung)
 Kapellen